Ма́сляный насо́с — гидравлический насос для циркуляции смазочного масла в механизмах.
 Ма́сляный насо́с — разновидность пластинчатого насоса для перекачки газов. Содержит машинное масло в рабочем цилиндре для целей смазки и герметизации стыков пластины с цилиндром. Чаще всего используется в качестве вакуумного насоса.
 Ма́сляный насо́с — разновидность жидкостно-кольцевого насоса с использованием машинного масла в качестве рабочей жидкости.

Насосы